Dorschenmühle ist der Ortsname von

 Dorschenmühle (Lichtenberg), Ortsteil der Stadt Lichtenberg, Landkreis Hof, Bayern
 Dorschenmühle (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern